Янсенс (; ) — голландская фамилия.

Известные носители:
 Янсенс, Абрахам (1567/1573 — 1575 — до 25 января 1632, Антверпен) — фламандский художник
 Янсенс, Анна Цецилия (1968—2022) — нидерландский эпидемиолог
 Янссенс, Виктор Оноре (1664—1739) — фламандский исторический живописец.
 Янссенс, Жан Батист (1889—1964) — генерал Общества Иисуса (иезуиты), 27-й глава ордена.
 Янссенс, Марсель (1931—1992) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Янсенс, Франс Альфонс (1865—1924) — бельгийский цитолог, профессор.
 Янссенс, Эразм (1540—1600) — голландский богослов.
 Янсенс, Ян Виллем (1762—1838) — французский и голландский военачальник, государственный деятель Нидерландов.
 Янсенс ван Кёлен, Корнелис (1593—1661) — голландский художник.

См. также 
 Янсен
 Жансен

Примечания